No. 2 – film del 2006 diretto da Toa Fraser
No. 2 – gruppo musicale statunitense